Игиль-Али — город в Алжире, административный центр одноименного округа
вилайета Беджая. 

Расположен на севере страны в 80 км к юго-западу от центра вилайета г. Беджая.

Население по состоянию на 2008 год составляло 9 526 чел.

Известные уроженцы 
 Амруш, Жан Эль Мухув (1906—1962) — алжирский поэт, писатель, журналист.
 Уари, Малек (1916—2001) — алжирский писатель, переводчик, фольклорист.

Ссылки 
 Игиль-Али
 Ighil Ali

Города Алжира
Коммуны вилайета Беджая